Norge    o Noruega , país nòrdic a la península d'Escandinàvia
 Norge (Oklahoma), poble dels Estats Units
 11871 Norge, asteroide
 Norge Luis Vera (nascut el 1971), jugador de beisbol cubà